Open Your Heart kan syfta på:
 Open Your Heart (Europe-låt) – en powerballad av det svenska rockbandet Europe från 1984
 Open Your Heart (Madonna-låt) – en låt framförd av den amerikanska popartisten Madonna från 1986
 Open Your Heart (Birgitta Haukdal-låt) – en låt framförd av Birgitta Haukdal från 2003 
 Open Your Heart – engelsk titel på en ballad av Tommy Nilsson framförd av Jill Johnson 2016, se Öppna din dörr